Czagan (instrument muzyczny) – azerski ludowy instrument muzyczny 
 Czagan (miejscowość) – miejscowość w Kazachstanie 
 Czagan (dopływ Uralu) – rzeka w pn.-zach. Kazachstanie, dopływ Uralu 
 Czagan (dopływ Irtyszu) – rzeka w pn.-wsch. Kazachstanie, dopływ Irtyszu 
 Czagan (jezioro) – jezioro w pn-wsch. Kazachstanie
 Projekt Czagan – sowiecki projekt atomowy